Chowanschtschina (; wiss. Transliteration ) bezeichnet:

Chowanschtschina, eine politische Oper in fünf Akten von Modest Mussorgski mit einem Libretto von Wladimir Stassow
den Moskauer Aufstand 1682 der Strelizen
Chowanschtschina (Film)

Siehe auch
Iwan Andrejewitsch Chowanski